

Geografia 
 Speyer – città extracircondariale tedesca

Architettura 
 Technik Museum Speyer – museo tecnologico situato a Spira, in Germania

Persone 
 Christian Speyer (1855-1929) – pittore tedesco
 Eva Speyer (1882-1932) – attrice tedesca
 Georg von Speyer (1500-1540) – conquistador tedesco
 Wilhelm Speyer (1790-1878) – compositore tedesco

Altro 
 Tishman Speyer – società attiva nel settore immobiliare costituita nel 1978 da due soci fondatori, Robert Tishman e Jerry Speyer